

Lega Nazionale A

Partecipanti

Lega Nazionale B

Partecipanti

Prima Lega

Partecipanti

Gruppo 1 
F.C. Bramois femminileF.C. Etoile-Sporting femminile IF.C. Gurmels femminileF.C. Kirchberg femminileF.C. Rot-Schwarz femminile
 S.V. Sissach femminileF.C. Therwil femminileF.C. Vuisternens/Mézières femminileF.C. Walperswil femminileF.C. Yverdon Féminin

Gruppo 2 
F.C. Aarau femminileF.C. Blue Stars Zürich femminileU.S. Gambarogno femminileF.C. Muri femminileF.C. Niederbipp femminileF.C. Ostermundigen femminileF.C. Richterswil femminileFemina Kickers WorbF.C. Zollikofen femminileF.C. Zürich Frauen 2

Gruppo 3 
F.C. Bülach femminileF.C. Eschenbach femminileF.C. Gossau femminileF.C. Kloten femminileF.C. Malters femminileF.C. Neunkirch femminileF.C. Staad femminileF.C. Widnau femminileF.C. Willisau femminileS.C. Young Fellows Juventus femminile

Collegamenti esterni 
 
 
 

2010 0